Николај Славејев (; Срница, 1. октобар 1965) бугарски је певач народне музике.

Биографија 

Рођен је 1. октобра 1965. године у градићу Срница на југу Бугарске. Славејев изводи углавном народне песме из околине Родопа, као и новокомпоноване песме из различитих етнографских региона. По образовању је књиговођа (УНСС). Радио је посао у струци у свом родном граду. Током певачке каријере снимао је дуетске песме са певачицом народне музике Росицом Пејчевом. Објавио је једанаест студијских албума за музичку кућу Пајнер.

Славејев је 2011. године посветио албум „Плачи, горо“ у знак сећања на певача Веселина Џигова.

Ожењен је и има двоје деце.

Дискографија

Албуми 
 „Забранена любов“ - са Милена (1998)
 „Гласът на Родопите“ (2000)
 „Биляна платно белеше“ (2001)
 „От народа за народа“ (2002)
 „Най-доброто“ (2003)
 „Да вдигнем чаши“ (2004)
 „Родопа е Орфеев дом“ (2006)
 „Гласът на Родопите 2“ (2008)
 „Без приятели не мога“ (2010)
 „Плачи, горо“ (2011)
 „Яжте и пийте, другари“ (2013)
 „Настроение в ритъм“ (2016)

Поп-фолк спотови

Фолклорни спотови​

Референце

Спољашње везе 
 Николай Славеев - Ти си ме чекала, песма на српском језику Rumen Hristov, youtube 
 Р. Пейчева и Н. Славеев - Хайде, Калино, да идем, 2008, PlanetaOfficial, youtube 

Рођени 1965.
Бугарски певачи